Doblando en el viento es el episodio 45 (décimo tercero de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama. El título en inglés es una referencia a la canción de Bob Dylan Blowin' in the Wind.

Sinopsis 
En una obras de la Nueva Nueva York, los encargados de los socavones desentierran una vieja furgoneta Volkswagen del siglo XX y Fry, que estaba observando, se apresura en pedir permiso para llevársela. Se lo dan e incluso le dicen puede quedarse con los cadáveres que hay dentro. Como la gasolina se agotó en el 2038 ahora se usa como combustible el aceite de ballena que además es más ecológico. Bender toma uno de esos bidones y, venciendo sus miedos, procede a abrirlo con el abrelatas. Pero sucede lo mismo que la última vez, el imán atrapa al robot y el abrelatas le destroza completamente su carcasa. El doctor les comunica que Bender no podrá volver a andar. Pero como contrapartida Bender cumple uno de sus sueños, pues conoce a la cabeza de Beck Hansen, un músico que lo invita a formar parte de su grupo como cantante folk, (Aunque se sabe que Bender solamente canta cuando tiene un imán en el cuerpo y que no le gusta cantar música folk, el acepta de todas formas). A Fry entonces se le ocurre la idea de seguir la gira de Bender en su vieja furgoneta, haciendo que todos se comporten como en los 60'.

Estados Unidos en el año 3000 
Estos nombres solo fueron pensados para este episodio, ya que en varios capítulos conservan sus nombres originales (Bender menciona Eugene, Oregón en El chef con 30% de hierro, y Washington es nombrada Washington DC en Érase una vez una langosta en Hollywood, (De hecho se equivocan y dicen "Washington DD").

 Washington AC, en referencia a AC/DC
 User Id:Aho
 República de Penn, refiriéndose a la República Checa
 Sylvania, refiriéndose a Eslovaquia
 West Virginia
 Muontana
 'Ucky
 Nukevada
 En alienígena "Granja Humana"
 WyΩming
 HighCal
 LoCal
 eHio, en referencia a eBay
 XOregon
 Nueva Nueva York
 Nueva Nueva Jersey

Música 
 La canción "Mi amigo dañado" cantada por Beck y Bender, fue escrita por Chrystopher Tyng, Eric Horsted y Ken Keeler.
 Se escucha la canción "Scarborough Fair" de Simon and Garfunkel, "Where It's At" del álbum Odelay y "Sexx Laws" del álbum Midnite Vultures, ambas de Beck.
 Se menciona el álbum Odelay, para el cual es una entrada del Beckcionario.

Episodios de Futurama
Beck
Episodios de televisión de 2001